Dodge, marca de automóveis do grupo Chrysler

Topônimos
 Dodge (Dacota do Norte)
 Dodge (Nebraska)
 Dodge (Oklahoma)

Pessoas
 Raquel Dodge, atual procuradora-geral da República Federativa do Brasil

Desambiguação